Das Damendoppel der French Open 1987 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Martina Navratilova und Andrea Temesvári. Das Finale bestritten Martina Navrátilová und Pam Shriver gegen Steffi Graf und Gabriela Sabatini, das Navrátilová und Shriver in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1987